María Anunciada de Borbón-Dos Sicilias (en italiano, Maria Annunziata di Borbone-Due Sicilie; Caserta, 24 de marzo de 1843-Viena, 4 de mayo de 1871) fue princesa de las Dos Sicilias por nacimiento y archiduquesa austríaca por su matrimonio.

Biografía 

María Anunciada era la hija del rey Fernando II de las Dos Sicilias y de la archiduquesa María Teresa de Austria. Su padre la llamaba cariñosamente "Ciolla". A diferencia de su padre y hermanos, siempre alegres y animados, María era tranquila y reservada. Tenía a su madre como modelo a seguir, pues María Teresa odiaba las fiestas, la vida mundana y la vida en la corte, prefiriendo quedarse en sus aposentos, donde se dedicó a los niños y la costura.

Matrimonio e hijos 

Después de huir de Nápoles, siguió a su madre a Roma. Allí, la familia real ocupaba el Palacio del Quirinal, puesta a disposición por el papa. María Anunciada no permaneció en Roma durante mucho tiempo, porque un año más tarde, el 16 de octubre de 1862, se casó por poderes con el archiduque Carlos Luis de Austria. El matrimonio en persona se celebró el 21 de octubre en Venecia. La pareja tuvo cuatro hijos:

 Francisco Fernando (1863-1914), se casó morganáticamente con Sofía Chotek, cuyo asesinatos en Sarajevo en 1914 fue el desencadenante de la Primera Guerra Mundial.
 Otón Francisco (1865-1906), se casó con María Josefa de Sajonia. Fue el padre de Carlos, último emperador de Austria-Hungría.
 Fernando Carlos (1868-1915), que se casó morganáticamente Bertha Czuber.
 Margarita Sofía (1870-1902), casada con el duque Alberto de Wurtemberg.

Un día después de la boda, sufrió un ataque de epilepsia durante la misa, que causó revuelo porque se produjo frente a los miembros reunidos de la Casa de Habsburgo. Siempre sufrió una salud delicada por lo que durante su matrimonio viviría en Gorizia, Graz y Viena.

María Anunciada sufría de períodos de depresión que se alternaban con períodos de alegría, los cuales su marido tuvo que soportar con resignación y paciencia durante todo su matrimonio.

Muerte 
María Anunciada murió de tuberculosis a los 28 años de edad. Sus restos descansan en la Cripta Imperial de Viena.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Italia del siglo XIX
Archiduquesas de Austria por matrimonio
Princesas de las Dos Sicilias
Fallecidos por tuberculosis
Nobles de Austria del siglo XIX
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Nacidos en Caserta
Fallecidos en Viena